

Група А

Селектор:  Јирген Клинсман

Костарика 

Играчи:
  Варди Алфаро
  Хосе Порас
  Алваро Месен
  Гилберто Мартинезс
  Луис Марин
  Мичел Родригес
  Харолд Валас
  Џервис Драмонд
  Даглас Секеира
  Леонардо Гонзалез
  Мичел Умана
  Габријел Бадиља
  Карлос Ернандес
  Валтер Кентено
  Кристијан Боланос
  Рандал Азофеифа
  Маурисио Солис
  Дени Фонсека
  Роналд Гомес
  Алваро Саборио
  Виктор Нунес
  Курт Бернард
  Пауло Ванчопе

Селектор:
  Александре Гимараеш

Пољска 

Играчи:
  Артур Боруц
  Лукас Фабијански
  Томаш Кужак
  Јацек Бак
  Марчин Башчински
  Михал Зевлаков
  Маријус Јоп
  Северин Ганцаржик
  Маријус Левандовски
  Дариус Дудка
  Еузебиус Смоларек
  Камил Косовски
  Јацек Кржиновјек
  Аркадијус Радомски
  Себастијан Мила
  Мирослав Жимковјак
  Пјотр Гиза
  Дамијан Горавски
  Радослав Соболевски
  Мацеј Зуравски
  Грегор Расијак
  Иренеуж Јелен
  Павел Брозек

Селектор:
  Павел Јанас

Еквадор 

Играчи:
  Едвин Виљафуерте
  Кристијан Лара
  Иван Хуртадо
  Ђовани Еспиноза
  Марлон Ајови
  Улисес де ла Круз
  Антонио Валенсија
  Едисон Мендез
  Едвин Тенорио
  Карлос Тенорио
  Аугустин Делгадо
  Кристијан Мора
  Хосе Перласа
  Патрисио Урутија
  Сегундо Кастиљо
  Хосе Гвагва
  Луис Саритама
  Реаско Нејсер
  Кристијан Бенитез
  Паул Амброси
  Феликс Борха
  Иван Кавиједес

Селектор:
  Луис Суарез

Група Б

Селектор:  Свен Горан Ериксон

Парагвај 

Играчи:
  Хусто Виљар
  Дерлис Гомес
  Алдо Бобадиља
  Денис Каниса
  Карлос Гамара
  Хулио Сесар Касерес
  Делио Толедо
  Пауло Да Силва
  Хулио Мансур
  Хорхе Нуњес
  Едгар Барето
  Роберто Акуња
  Карло Умерто Паредес
  Хулио Дос Сантос
  Кристијан Риверос
  Карлос Бонет
  Хосе Монтијел
  Дијего Гавиљан 
  Роке Санта Круз
  Нелсон Аедо Валдес
  Хосе Кардосо
  Салвадор Кабањас
  Нелсон Куевас

Селектор:
  Анибал Руис

Тринидад и Тобаго 

Играчи:
  Шака Хислоп
  Ејвери Џон
  Марвин Ендрус
  Брент Санчо
  Карлос Едвардс
  Расел Латопи
  Силвио Спан
  Кенвејн Џонс
  Стерн Џон
  Двајт Јорк
  Келвин Џек
  Антон Пјер
  Чарлс Атиба
  Сид Греј
  Јан Кокс
  Ентони Вулф
  Артис Витли
  Кристофер Бирчал
  Дензли Теобалд
  Корнел Глен
  Џејсон Скотланд

Селектор:
  Леон Бенхакер

Шведска 

Играчи:
  Андреас Исаксон
  Џон Алвбаге
  Рами Шабан
  Ерик Едман
  Петер Хансон
  Теди Лучић
  Олоф Мелберг
  Карл Свенсон
  Микаел Нилсон
  Фредрик Стенман
  Данијел Андерсон
  Никлас Александерсон
  Ким Калстром
  Тобијас Линдерот
  Кристијан Вилхелмсон
  Андерс Свенсон
  Фредрик Јунгберг
  Маркус Албак
  Јохан Елмандер
  Златан Ибрахимовић
  Матијас Јонсон
  Хенрик Ларсон
  Маркус Розенберг

Селектор:
  Ларс Лагербек

Група Ц

Селектор:  Хосе Пекерман

Селектор:  Анри Мишел

Селектор:  Илија Петковић

Селектор:  Марко ван Бастен

Група Д

Мексико 

Играчи:
  Освалдо Санчез
  Павел Пардо
  Рафаел Маркез
  Рикардо Осорио
  Карлос Салсидо
  Гонзало Пинеда
  Антонио Нелсон Матиас Зиња
  Рафаел Гарсија
  Ромон Моралес
  Харед Боргети
  Франсиско Фонсека
  Хосе де Хесус Корона
  Хензус Арељано
  Марио Мендез
  Хосе Антонио Кастро
  Клаудио Суарез
  Франсиско Хавијер Родригез
  Луис Перез
  Херардо Торадо
  Андрес Гвардадо
  Омар Браво
  Гиљермо Франко

Селектор:
  Рикардо ла Волпе

Иран 

Играчи:
  Ебрахим Мирзапур
  Вахид Талеблу
  Хасан Рудбаријан
  Јахја Голмохамади
  Мохамад Носрати
  Рахман Резеи
  Сатар Заре
  Хусеин Каби
  Сораб Бактијаризаде
  Амир Хусеин Садеки
  Џавад Некунам
  Андераник Тејмуријан
  Мехди Махдавикија
  Ферејдоон Занди
  Али Карими
  Мерзад Маданхи
  Џавад Каземијан
  Али Даеи
  Вахид Хашемијан
  Реза Енајати
  Араш Борани
  Масуд Шоџаи
  Расул Хатиби

Селектор:
  Бранко Иванковић

Селектор: Луис Оливеира Гонсалвес

Голмани:
 Жоао Рикардо
 Лама
 Марио
Одбрана:
 Марко Ајроса
 Јамба
 Лебо Лебо
 Кали
 Руи Маркес
 Локо
 Делгадо
 Марко Абреу
Средњи ред:
 Милој
 Пауло Фигеридо
 Андре Маканга
 Едсон Нобре
 Мендонка
 Зе Каланга
Напад:
 Манторас
 Аква (к)
 Матеус
 Флавио
 Лов
 Андре Тити Буенго

Португал 

Играчи:
  Рикардо Переира
  Ким Силва
  Бруно Вале
  Пауло Ферреира
  Рикардо Карваљо
  Нуно Валенте
  Фернандо Меира
  Мигел Монтеиро
  Марко Канеира
  Рикардо Кошта
  Франсисцо Коштиња
  Нуно Манише
  Уго Вијана
  Тијаго
  Армандо Петит
  Деко
  Луис Фиго
  Луис Боа Морте
  Симао Саброса
  Кристијано Роналдо
  Хелдер Постига
  Педро Паулета
  Нуно Гомес

Селектор:
  Луиз Фелипе Сколари

Група Е

Италија 

Играчи:
  Ђанлуиђи Буфон
  Анђело Перуци
  Марко Амелија
  Кристијан Закардо
  Фабио Гросо
  Андреа Барзаљи
  Алесандро Неста
  Фабио Канаваро
  Ђанлука Замброта
  Марко Матераци
  Масимо Одо
  Андреа Пирло
  Ђенаро Гатузо
  Данијеле Де Роси
  Симоне Перота
  Симоне Бароне
  Мауро Каморанези
  Лука Тони
  Алесандро дел Пјеро
  Франческо Тоти
  Алберто Ђилардино
  Филипо Инзаги
  Винченцо Јаквинта

Селектор:
  Марчело Липи

Гана 

Играчи:
  Сами Адјеи
  Ричард Кингстон
  Џорџ Ову
  Ерик Адо
  Иса Ахмед
  Шила Илијасу
  Самјуел Осеи Куфур
  Џон Менса
  Хабиб Мохамед
  Џон Паинстил
  Емануел Папо
  Данијел Квеј
  Ханс Сарпеи
  Ото Адо
  Стивен Апија
  Дерек Боатенг
  Хамину Драмани
  Мишел Есјен
  Сули Али Мунтари
  Метју Амоа
  Асамоа Жијан
  Разак Пимпонг
  Алекс Тачи-Менса

Селектор:
  Ратомир Дујковић

Селектор:  Брус Арена

Играчи:
  Петр Чех
  Јаромир Блажек
  Антоњин Кински
  Здењек Григера
  Павел Мареш
  Давид Розенал
  Томаш Ујфалуши
  Радослав Ковач
  Мартин Јиранек
  Марек Јанкуловски
  Томаш Галасек
  Карел Поборски
  Јан Полак
  Томаш Росицки
  Владимир Шмицер
  Давид Јаролим
  Јарослав Пласил
  Павел Недвед
  Милан Барош
  Јиржи Штајнер
  Марек Хајнц
  Јан Колер
  Вратислав Локвенц

Селектор:
  Карел Брукнер

Група Ф

Играчи:
  Дида
  Жулио Цезар
  Рожерио Сени
  Жуан
  Лусио
  Луизао
  Крис
  Кафу
  Сисињо
  Роберто Карлос
  Жилберто
  Емерсон
  Зе Роберто
  Едмилсон
  Жилберто Силва
  Роналдињо
  Кака
  Жунињо
  Рикардињо
  Роналдо
  Адријано
  Робињо
  Фред

Селектор:
  Алберто Переира

Хрватска 

Играчи:
  Томислав Бутина
  Стипе Плетикоса
  Џосеп Дидулица
  Роберт Ковач
  Стјепан Томас
  Дарио Шимић
  Марио Токић
  Јосип Шимунић
  Игор Тудор
  Маријан Буљат
  Јерко Леко
  Нико Крањчар
  Нико Ковач
  Марко Бабић
  Даријо Срна
  Иван Леко
  Лука Модрић
  Јурица Врањеш
  Анте Шерић
  Дадо Пршо
  Иван Класнић
  Бошко Балабан
  Ивица Олић
  Иван Бошњак

Селектор:
  Златко Крањчар

Аустралија 

Играчи:
  Марк Шварцер
  Жељко Калаћ
  Анте Човић
  Мајкл Бошамп
  Крег Мур
  Лукас Нил
  Тони Поповић
  Марк Милиган
  Марко Брешано
  Винс Грела
  Тим Кахил
  Скот Чиперфилд
  Миле Стерјовски
  Џејсон Кулина
  Брет Емертон
  Стан Лазаридис
  Јосип Скоко
  Лук Вилкшајр
  Џон Алоизи
  Хари Кјуел
  Арчи Томпсон
  Марк Видука
  Џош Кенеди

Селектор:
  Гус Хидинк

Јапан 

Играчи:
  Јошикацу Кавагући
  Јоићи Дои
  Сего Наразаки
  Макото Танака
  Цунејасу Мијамото
  Акира Кадји
  Алесандро Сантош
  Кесуке Цубои
  Јудји Наказава
  Јуићи Комано
  Кодји Наката
  Такаши Фукуниши
  Мицуо Огасавара
  Шиндји Оно
  Јасухито Ендо
  Хидетоши Наката
  Шунсуке Накамура
  Ђунићи Инамото
  Сеићиро Маки
  Кеидји Тамада
  Ацуши Јанагисава
  Масаши Огуро
  Наохиро Такахара
Селектор:
  Зико

Група Г

Селектор:  Рејмон Доменек

Швајцарска 

Играчи:
  Паскал Цубербилер
  Фабио Колторти
  Дијего Бенаљо
  Филип Сендерос
  Јохан Ђуру
  Лудовик Мањин
  Штефан Грихтинг
  Кристоф Шпихер
  Валон Бехрами
  Патрик Милер
  Филип Деген
  Гзавије Маргера
  Јохан Фогел
  Рикардо Кабанас
  Рафаел Вики
  Данијел Гигакс
  Давид Деген
  Блерим Џемаили
  Транквило Бернета
  Александер Фрај
  Марко Штрелер
  Мауро Листринели
  Јохан Фонлатен

Селектор:
  Јакоб Кун

Јужна Кореја 

Играчи:
  Ли Вун-је
  Ким Јунг-кванг
  Ким Јонг-де
  Ли Јунг-пјо
  Ким Санг-шик
  Ким Јунг-чул
  Чу Вон-хи
  Сонг Чонг-гуг
  Чои Јин-чеул
  Ким Јин-кју
  Ким Донг-јин
  Парк Ји-Сунг
  Ким Нам-ил
  Ли Хо
  Бек Ји-хун
  Ли Еул-јонг
  Ким До-јеон
  Ан Јунг-хван
  Сеол Ки-хјун
  Чо Је-јин
  Чунг Кјунг-хо
  Ли Чун-со
  Парк Чу-јунг

Селектор:
  Дик Адвокат

Того 

Играчи:
  Коси Агаса
  Ерик Акото
  Мохама Ате-Удеји
  Даре Нибомбе
  Жуниор Сенаја
  Мамам Шериф-Туре
  Досе Јаови Абало
  Мустафа Салифу
  Абдул Кубађа
  Јао Азијавону
  Емануел Адебајор
  Адекамни Олуфаде
  Робер Сулујмани
  Жак Ромао
  Нимини Уро Чаниру
  Микаел Догбе
  Масамасо Чангаји

Селектор:
  Ото Фистер

Група Х

Играчи:
  Икер Касиљас
  Сантијаго Кањизарес
  Пепе Реина
  Мичел Салгадо
  Серхио Рамос
  Карлес Пујол
  Карлос Марчена
  Хуанито Гутијерез
  Пабло Ибањез
  Асијер дел Орно
  Хоакин Санчез
  Давид Албелда
  Чави Ернандез
  Андрес Инијеста
  Антонио Лопез
  Маркос Сена
  Сеск Фабрегас
  Шаби Алонсо
  Давид Виља
  Хосе Антонио Рејес
  Фернандо Торес
  Раул Гонзалес
  Луис Гарсија

Селектор:
  Луис Арагонес

Украјина 

Играчи:
  Олександер Шовковски
  Андриј Пјатов
  Богдан Шуст
  Андреј Несмашни
  Владислав Вашчјук
  Сергеј Фјодоров
  Володимир Јесерски
  Андреј Русол
  Дмитро Чигрински
  Вјаћеслав Свидерски
  Анатолиј Тимошчук
  Олег Гусијев
  Руслан Ротан
  Сергеј Назаренко
  Олег Шелајев
  Андреј Хусин
  Сергеј Ребров
  Максим Калињиченко
  Андреј Шевченко
  Андреј Вороњин
  Артјом Милевски
  Андреј Воробеј
  Олексеј Белик

Селектор:
  Олег Блохин

Тунис 

Играчи:
  Али Бумниџел
  Хамди Касруи
  Адел Незфи
  Давид Џемали
  Хатем Трабелси
  Мехди Мерија
  Ани Ајари
  Аледин Јахиа
  Ради Џахди
  Карим Хаги
  Карим Саиди
  Џухар Мнари
  Адел Чадли
  Мехди Мафти
  Имед Мадеби
  Хаикел Гемамадија
  Слим Бен Ахур
  Чауки Бен Сада
  Клејтон
  Ишам Џома
  Каиес Годбан
  Дос Сантос
  Зиад Џазири

Селектор:
  Роже Лемер

Саудијска Арабија 

Играчи:
  Калед Ал Такер
  Мабрук Зајед
  Мухамад Куџа
  Ахмад Ал-Дуки
  Мохамед Хајдер
  Хамад Ал-Монташари
  Ахмад Ал-Бари
  Мухамад Масад
  Најеф Ал-Кади
  Али Ал Абдали
  Абдул Азиз Ал-Катран
  Сауд Карири
  Мухамад Нур
  Хусеин Сулејмани
  Мухамед Ал Анбар
  Омар Ал Гамди
  Наваф Ал Темјат
  Мухамед Ал-Шалуб
  Сами Ал-Џабер
  Јасер Ал-Катани
  Сад ал-Харти
  Малек Муат

Селектор:
  Маркос Пакета

Спољашње везе 
2006 FIFA World Cup Germany  — -{fifa.com}-

Светско првенство у фудбалу 2006.
2006